The Sands of Time – cortometraggio del 1913 diretto da Lorimer Johnston
The Sands of Time – film del 1919 diretto da Randle Ayrton